Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2003/2004 — 103-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 19 сентября 2003 и закончился 24 апреля 2004 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Гленторан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004
2000-е годы в Северной Ирландии